Час расплаты:

 Час расплаты — фантастический боевик 2003 года, режиссёра Джона Ву.
 Час расплаты — первый полноформатный альбом украинской хеви-метал группы «Фантом».
 Час расплаты — песня группы «Фантом» с альбома «Час расплаты»